Kluit ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Kluit (1735–1807), niederländischer Pädagoge und Historiker
 Hendrik Provó Kluit (1803–1860), niederländischer Jurist

Siehe auch:
Klüt
Klütt